Alfonso Enríquez puede referirirse a:

Alfonso I de Portugal (1109-1185), primer rey de Portugal.
Alfonso Enríquez (1355-?), conde de Gijón y Noreña e infante de Castilla.
Alfonso Enríquez (almirante de Castilla) (Guadalcanal, 1354 - Guadalupe, Cáceres, 1429) Primer almirante de Castilla de su linaje desde 1405 y primer Señor de Medina de Rioseco, famoso también como poeta del Cancionero de Baena.
Alonso Enríquez de Quiñones (circa 1432 - Valladolid, 1485), nieto del anterior. Almirante Mayor de Castilla y III Señor de Medina de Rioseco. 
Alonso Henríquez de Santo Tomás (1631-1692), obispo de Osma, Plasencia y Málaga.